Piotruś Królik
 Piotruś Królik (film)
 Piotruś Królik (serial animowany)